KISS Psycho Circus 3D är en musikvideo-DVD av Kiss som släpptes den 27 oktober 1998. Den var världens första 3D musikvideo, DVD:n har även sålt platina.

Spellista 
Psycho Circus

Musikvideoalbum 1998